А́йван Ви́льциг (; род. 6 января 1956, Ньюарк, Нью-Джерси, США), более известен под своими артистическими псевдонимами Sir Ivan и Peaceman — американский музыкант, автор техно-ремиксов песен 1960-х годов, в частности «San Francisco» и «Imagine». Самый коммерчески успешный сингл Айвана Вильцига, «Hare Krishna», в апреле 2011 года поднялся до 10-го места в Hot Dance Club Songs — хит-параде танцевальной музыки журнала Billboard. В 2007 году сыграл роль еврейского супергероя Mr. Mitzvah во втором сезоне реалити-шоу Who Wants to Be a Superhero?. Айван Вильциг также является основателем благотворительного фонда Peaceman Foundation.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Video of Ivan on VH1’s The Fabulous Life of the Hamptons

Диджеи США
Банкиры США
Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Школы искусств и наук Пенсильванского университета
Выпускники Школы права имени Бенджамина Кардозо (Иешива-университет)
Техно-музыканты США
Пацифисты